Гарку́ша (с укр. — крикун, горлопан либо ворона) — украинская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 Гаркуша, Алексей Николаевич (род. 1952) — украинский политик.
 Гаркуша, Валерий Васильевич (род. 1977) — казахстанский футболист и тренер.
 Гаркуша, Виталий Степанович (род. 1940) — первый секретарь Карагандинского обкома.
 Гаркуша, Григорий Акимович (род. 1941) — советский и украинский певец.
 Гаркуша, Диана Руслановна (род. 1994) — украинская модель.
 Гаркуша, Дмитрий Ильич (1918—2004) — советский архитектор.
 Гаркуша, Евгения Александровна (1915—1948) — советская актриса.
 Гаркуша, Иван Федосеевич (1896—1970) — советский почвовед.
 Гаркуша, Кузьма Дмитриевич (1917—1983) — Герой Советского Союза.
 Гаркуша, Нинель Леонидовна (род. 1927) — советская и украинская художница декоративного искусства.
 
 Гаркуша, Олег Алексеевич (род. 1961) — советский и российский музыкант, певец, шоумен, актёр, автор песен.
 Гаркуша, Роман Григорьевич (род. 1984) — белорусский футболист.
 
 Гаркуша, Сёмен Иванович (1739—1784) — запорожский казак и разбойник.
 Гаркуша, Фёдор Иванович (1920—1996) — Герой Советского Союза.
 Гаркуша, Филон (?—?) — полковник казачьего отряда, сподвижник украинского гетмана Богдана Хмельницкого.
 Гаркуша, Яков Филиппович (1915—1977) — Герой Советского Союза.

Населённые пункты 
 Гаркуша — хутор в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Гаркуша — упразднённый в 1974 году хутор в Крымском районе Краснодарского края. Координаты 45° 05' С.Ш. 38° 11' В.Д.